Étalon peut désigner :
 Un étalon, en métrologie est la matérialisation d'une grandeur donnée dont on connait la valeur avec une grande exactitude.
 Un étalon, dans les systèmes monétaires, est un modèle de mesure qui sert de point de référence, par exemple l'étalon-or.
 Par extension, en botanique, le mot étalon désigne un arbre dont l'authenticité de l'origine variétale et le bon état sanitaire ont été reconnus et sur lequel on prélève des greffons.
 L'étalon (ou jeu étalon) est le jeu de référence dans l'orgue sur lequel tous les tuyaux sont accordés. L'étalon est très souvent le jeu Prestant.
 Étalon est le nom donné à tout acteur du sport défendant les couleurs du Burkina Faso. 
 L'Étalon de Yennenga est le grand prix du festival du cinéma (FESPACO) qui se tient tous les deux ans à Ouagadougou au Burkina Faso.

Toponymie 
Étalon est une commune française du département de la Somme.

Monde animal 
 un étalon est un cheval mâle destiné à la reproduction ;
 Un étalon est un chien mâle reproducteur ;
 Par extension, le mot étalon désigne un animal reproducteur, aussi l'applique-t-on aux autres équidés (âne, zêbre), ou encore aux canidés (chiens reproducteurs).